«Dakota» («Дакота») (выпущена в США под названием «Dakota (You Made Me Feel Like the One)» () — песня валлийской рок-группы «Stereophonics»; первый сингл с их пятого студийного альбома Language. Sex. Violence. Other?, выпущенный 28 февраля 2005 года.

Это был первый сингл Stereophonics, достигший 1-го места в UK Singles Chart и попавший в чарт Alternative Songs. Песня находилась в британском сингл-чарте в общей сложности 35 недель, больше, чем все другие синглы Stereophonics. Песню сравнивали с работами U2. Она также появилась в видеоиграх  и Pro Evolution Soccer 2010.

Написание 
Келли Джонс начал писать музыку для «Dakota» в январе 2004 года. Он остановился в гостиничном номере в Париже, когда Stereophonics проводили промо-тур You Gotta Go There to Come Back, и пытался найти новое звучание. Месяц спустя, когда группа была в гастролях в США, он написал текст в Вермиллионе, и первоначальным рабочим названием песни было название этого города. После того, как Slipknot выпустили песню со своего третьего альбома под названием «Vermilion», а  выпустили свой шестой альбом с песней, также названной «Vermillion», группа решила изменить название песни на «Dakota» в честь многоквартирного дома в Нью-Йорке. Одна из повторяющихся строк песни «Take a look at me now» () была впервые использована — в похожей манере — в их предыдущем сингле «».

Продвижение 
Диджей BBC Radio 1 Джо Уайли была первым человеком, поставившим «Dakota» в эфире. Келли и  представили эту песню в рамках передачи «10 альбомов, которые стоит послушать в 2005 году».

Радиоротация в США 
«Dakota» стала первым синглом Stereophonics, добившимся успеха на альтернативных рок-радиостанциях в США, где он продвигался под названием «Dakota (You Made Me Feel Like the One)». «Dakota» становилась всё более популярной в США и в конечном итоге стала первой песней Stereophonics, попавшей в рок-чарты США, а именно в Billboard Modern Rock Tracks. Сингл впервые попал в чарт 9 июля 2005 года, почти через полгода после изначального выпуска. Песня завоевала 34 место в чарте и продержалась в нём шесть недель.

Релиз 
За четыре недели до официального выпуска сингла «Dakota» была выпущена эксклюзивно в iTunes Store. Также песня была доступна для загрузки с веб-сайта группы. Официальный релиз сингла состоялся 28 февраля 2005 года на четырёх форматах: CD-сингл, макси-сингл, винил и DVD-сингл.

Альбомная версия «Dakota» стала первым треком в сборнике величайших хитов Stereophonics .

Видеоклип 
Видеоклип «Dakota» был снят в Южной Дакоте, США. В нём содержатся кадры путешествия Stereophonics по Дакоте. В течение видео группа проезжает различные достопримечательности Дакоты, например Рашмор. Клип был эксклюзивно показан на MTV перед началом ротации на других музыкальных каналах.

Реакция критиков и публики

Отзывы критиков 
«Dakota» получила положительные отзывы от критиков. Редактор AllMusic Маккензи Уилсон в обзоре альбома упомянула «блестящие гитарные хуки» песни. Отметив также композиции «Brother» и «Girl», она заявила, что «находит второе пришествие Stereophonics убедительным». В рейтинге «100 лучших песен 2005 по версии читателей» от журнала Q «Dakota» заняла 8-е место. Британский музыкальный журналист Джеймс Мастертон назвал песню лучшим синглом 2005 года. Алексис Петридис из The Guardian похвалил песню за замену своего «стандартного самодовольного громыхания на упорно пульсирующий синтезатор» и за «весёлый и потрясающий припев».

Пит Кэшмор из NME критиковал «Dakota» за то, что она звучит как стадионная песня U2, и за «слишком большую озабоченность впечатляющим шумом и недостаточную заинтересованность мелодией».

Коммерческие показатели 
«Dakota» стала первым синглом Stereophonics, возглавившим UK Singles Chart и UK Official Download Chart. Он продержался в UK Singles Chart 44 недели и занял 40-е место в годовом чарте. Этот сингл стал первым в истории группы синглом, попавшим в чарт Modern Rock Tracks, завоевав 34 место. В Ирландии песня стала 8-й и оставалась в чарте в течение семи недель.

Трек-лист

Персонал 

Stereophonics
 Келли Джонс — вокал, гитара, фортепиано
  — бас-гитара
  — ударные

Технический
 Производство — Келли Джонс, Джим Лоу
 Микширование — Келли Джонс, Джим Лоу
 Звукорежиссёр — Джим Лоу

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

См. также 
 Список синглов № 1 2000-х годов (Великобритания)

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2005 года
Синглы 2005 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart